Ната́лья Васи́льевна Ле́бедева (24 августа 1949, Москва) — советская легкоатлетка, бронзовая призёрка Олимпийских игр. Мастер спорта международного класса.

Карьера 
На Олимпиаде в Монреале в 1976 году Наталья выиграла бронзовую медаль в беге на 100 метров с барьерами, уступив соотечественнице Татьяне Анисимовой и восточногерманке Йоханне Шаллер.

Чемпионка СССР 1974 года, а также неоднократная призёрка первенств.

Примечания

Ссылки 
 

Бегуны с барьерами СССР
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Мастера спорта СССР международного класса